Ти́хвинка:
 Тихвинка — парусная одномачтовая барка

Реки
 Тихвинка — река, приток реки Сясь (Ленинградская область)
 Тихвинка (Тифина) — река, приток реки Волчины (Тверская область)
 Тихвина (Тихвинка, Лужанка) — река, приток реки Селижаровки (Тверская область)

Населённые пункты
 Тихвинка — село в Грибановском районе Воронежской области.
 Тихвинка — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Тихвинка — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Тихвинка — село в Добринском районе Липецкой области.
 Тихвинка — село в Павлоградском районе Омской области.
 Тихвинка — деревня в Кирсановском районе Тамбовской области.
 Тихвинка — деревня в Ленинском районе Тульской области.

 Другое
 Тихвинка — лесопарк в Смоленске.

Примечания